Sabin peut désigner :

Prénom 
Sabin est un prénom masculin qui vient du latin Sabinus qui signifie « originaire de la Sabine ».

Il a pour variante Savin.

Saints des Églises chrétiennes 
 Voir

Nom de famille 

 Albert Sabin (1906-1993), médecin et chercheur américain ;
 Cédric Sabin (1979-), footballeur français ;
 Éric Sabin (1974-), footballeur français ;
 Jean Sabin (1870-1928), homme politique français ;
 Olivier Sabin, acteur français.

Toponymes

États-Unis 
 Sabin, ville au Minnesota.

France 
 Bréguet - Sabin, station du métro parisien (ligne 5) ;
 Square Bréguet - Sabin, espace vert à Paris.

Ethnologie 
 Sabins, peuple archaïque d'Italie.
 dialecte sabin, dialecte italien moderne.

Notes et références

Article connexe 
 Liste des prénoms d'origine antique

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme